AAY est un code, qui peut désigner :
  ;
 .